Spiceworld е саундтрак от филма Spiceworld:The Movie на английската поп-група Spice Girls, издаден през януари 1998 година.

Списък с песните 
 „Too Much“ (opening titles)
 „Do It“
 „Say You'll Be There“ (concert version)
 „Mama“
 „Denying“
 „Saturday Night Divas“
 „Stop“
 „2 Become 1“
 „Leader of the Gang“
 „Never Give Up on the Good Times“
 „Sound Off“
 „My Boy Lollipop“ (Millie Small)
 „Viva Forever“
 „Wannabe“ (demo version)
 „Who Do You Think You Are“ (Morales Club Mix)
 „Spice Up Your Life“
 „The Lady is a Vamp“ (closing titles)

Албуми на Спайс Гърлс
Музикални албуми от 1998 година